obojczyk (anatomia)
 obojczyk (uzbrojenie)